Каско-Антигуо ():
 Каско-Антигуо — старый город, историческая часть города.
 Каско-Антигуо — район города Севилья.
 Каско-Антигуо — район города Алькоркон.